Municipio de Wills puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wills (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Wills (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.